Niemcy:
 Schotten – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Vogelsberg
 Schotten – były powiat

Osoby:
 Carl Schotten – niemiecki chemik

Zobacz też:
 Schotte